Portugisisk kan syfta på
 Något som tillhör Portugal
 Någon som tillhör folket portugiser
 Något som tillhör språket portugisiska